On the run est une expression anglaise qui signifie En fuite.

Série télévisée 

 On the Run, une série télévisée canadienne créée en 2005.

Cinéma 

 , un film britannique réalisé par Ernest Morris en 1958 ;
 On the Run, un film britannique réalisé par Pat Jackson en 1971 ;
 , un film américain réalisé par Mende Brown en 1983 ;
  (Mong ming yuen yeung), un film hongkongais réalisé par Alfred Cheung en 1988 ;
 , un film franco-américano-portugais réalisé par Bruno de Almeida en 1999 ;
 On the Run, un court métrage américain réalisé par Rob O'Malley en 2004.

Littérature 

 , un roman de Nina Bawden ;
 On the Run, un roman d'Ingrid E. Newkirk ;
 On the Run, un roman de Michael Coleman ;
 On the Run, un livre autobiographique de Philip Agee.

Musique 

album
 On the Run, un album de Jay Chou sorti en 2007 en musique ;

chanson
 On the Run, une chanson du groupe Pink Floyd présente sur l'album The Dark Side of the Moon sorti en 1973 ;
 On the Run, une chanson de Falco présente sur l'album Einzelhaft sorti en 1982 ;
 On the Run, une chanson du groupe Toto présente sur l'album Toto XX sorti en 1998 ;
 On the Run, une chanson de Sam Roberts présente sur l'album We Were Born in a Flame sorti en 2003 ;
 On the Run, une chanson de Natalie Imbruglia présente sur l'album Counting Down the Days sorti en 2005 ;
 On the Run, une chanson de Selah Sue présente sur l'EP Raggamuffin sorti en 2010.